Lorraine Hunt-Lieberson (1954-2006), une mezzo-soprano américaine ;
 Peter Lieberson (1946-2011), un compositeur américain.